AEGON Championships 2012 года — 110-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 4 в мире на тот момент). Британский теннисист не оправдал свой статус, уступив уже на старте. В его отсутствии борьба за титул свелась к матчу шестой и десятой ракетки турнира: Марина Чилича и Давида Налбандяна; аргентинец лучше начал финал, но во втором сете, уступая в счёте, позволил себе ударить линейного судью, за что был дисквалифицирован и лишён всех призовых за результаты на этом турнире. Впервые в истории турнир решающая встреча закончилась подобным образом. Сильнейшими несеянными теннисистами стали Григор Димитров и Сэм Куэрри, пробившиеся в полуфинал.

Парный турнир свёлся к повтору матча последнего турнира Большого шлема: как и на Roland Garros титул разыграли братья Брайаны и альянс Максим Мирный / Даниэль Нестор. Белорус и канадец вновь оказались сильнее, не уступив по ходу турнира соперникам ни сета. Два сильнейших несеянных дуэта смогли пробиться в четвертьфинал.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Марин Чилич обыграл  Давида Налбандяна по дисквалификации (при счёте 6-7(3), 4-3 в свою пользу).
 Чилич выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Налбандян уступает 1-й финал в сезоне и 12-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финальные раунды

Парный турнир 
 Максим Мирный /  Даниэль Нестор обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 6-3, 6-4.
 Мирный выигрывает 4-й титул в сезоне и 45-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 4-й титул в сезоне и 79-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2012 года
2012
2012 год в Лондоне